A A-League 2010-11 foi a sexta edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve inicio em agosto de 2010 e término em março de 2011. 

Com a participação de onze equipes. O Brisbane Roar sagrou-se campeão.

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2010 no futebol
2011 no futebol
2010 na Austrália
2011 na Austrália